

Patronyme 

 Joseph Venne (1858-1925), architecte québécois
 Michel Venne (né en 1960), écrivain et journaliste québécois
 Pierrette Venne (née en 1945), femme politique canadienne
 Stéphane Venne (né en 1941), auteur-compositeur québécois

Pseudonyme 

 Louis Venne (né en 1988), auteur-compositeur-interprète franco-ontarien

Voir aussi 

 John Venn : mathématicien et logicien britannique
 Pont des Vennes : un des ponts de la ville de Liège

Communes 

 Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Plaimbois-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Guyans-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Orchamps-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs

Hydronyme 
Rivière Jean-Venne, un affluent de la rivière Ouareau, coulant dans Entrelacs et de Chertsey, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Patronyme québécois